Cercado se puede referir a:

Agricultura
El cercado, valla o cerca que se levanta para proteger una plantación.

Construcción
La valla o cerca que se levanta para proteger un predio.

Toponimia
En el Perú y en el área andina, a las murallas que rodearon algunas urbes durante el Virreinato y, por extensión, al área dentro de estas, lo que generó la costumbre de llamar así al casco central de las ciudades o incluso al municipio o provincia donde se ubica la capital de una región.

Áreas urbanas
 Cercado de Lima, zona del centro histórico de esa ciudad que estuvo cercada por las Murallas de Lima.

Municipios
El Cercado, en el departamento Monteros, Argentina.
El Cercado, en el  Departamento La Paz, Catamarca, Argentina.

Provincias
 Provincia de Cercado, en el departamento del Beni, Bolivia.
 Provincia de Cercado, en el departamento de Cochabamba, Bolivia.
 Provincia de Cercado, en el departamento de Oruro, Bolivia.
 Provincia de Cercado, en el departamento de Tarija, Bolivia.

Otros 
 Go, nombre castellanizado del juego de mesa.

Enlaces externos